

Biologia 
 Castor (bóbr) – rodzaj gryzoni z rodziny bobrowatych

Geografia

Miejscowości i gminy 
 Castor – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire, w Wielkiej Brytanii
 Castor – miejscowość w Alberta (Kanada)
 Castor (ang. Castor Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Madison, w USA
 Castor (ang. Castor Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Stoddard, w USA
 Castor – wieś w stanie Luizjana, w parafii Bienville, w USA

Szczyt 
 Castor (wł. Punta Castore) – szczyt w Alpach Pennińskich

Mitologia 
 Castor (Kastor) – w mitologii greckiej jeden z Dioskurów
 Castor (Kastor) – w mitologii rzymskiej jeden z Dioskurów (Kastorów)

Zobacz też 
 Castor 1 – amerykański człon rakiet nośnych
 Castor 2 – amerykański człon rakiet nośnych
 Papilio castor – gatunek motyla z rodziny paziowatych
 USS „Castor” – nazwa okrętów US Navy
 „Castor” – polski holownik
 „Castor” – francuski okręt podwodny z początku XX wieku
 Kastor – strona ujednoznaczniająca